острів Лефкас
 місто Лефкас
 ном Лефкас